„Ратату̀й“ ( от френски, в България разпространено и като Рататуи) е анимационен филм, носител на награди „Оскар“, „Златен глобус“, „BAFTA“, „Grammy“ и „Ани“. Филмът е създаден от Pixar, авторите на филмите „Колите“ и „Феноменалните“, и е разпространен от „Walt Disney Pictures“.

Сюжет 
Главният герой е плъхът Реми, който мечтае да стане готвач и се сприятелява с млад чистач в елитен френски ресторант. След като плъхът започва да го контролира, двамата се издигат до ранг главен готвач.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 
 

Американски детски анимационни филми
Компютърни анимационни филми
Анимационни филми от 2007 година
Анимационни филми на „Дисни“
Филми на Пиксар
Носители на награда Ани
Носители на награда BAFTA (филми)
„Оскар“ за най-добър анимационен филм